Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 12 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli devant 54 543 spectateurs. 

C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Classement

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto de Saint-Marin
Sport en Italie en 2014
Sport en septembre 2014
Saint